Francine Bloch (pseudonymes Francine de Bérys et Francine Béris) est une « femme de lettres et de sons » française née le  et morte le .

Biographie 
Francine Bloch est née à Lyon de Méda Palm et de Joseph Bloch dit José de Bérys. Elle est issue d'une famille juive du Comtat-Venaissin à laquelle appartenaient aussi Madeleine et Darius Milhaud, Marcel Dassault et Pierre Vidal-Naquet.

Amie de jeunesse d'Éliane Amado Levy-Valensi, elle entretient avec cette dernière une correspondance régulière tout au long de sa vie.

Après avoir fait des études de lettres et de philosophie, elle obtient un poste de professeur de lettres, qu’elle doit abandonner pour raison de santé. Soignée au Mont-Dore, elle y fait la connaissance de Manaud de Batz, descendant de D'Artagnan et de Jean de Batz, qui sera son ami fidèle jusqu'à sa mort.

Pendant l'occupation allemande, elle devient critique littéraire pour Les Cahiers du Sud de Jean Ballard à Marseille où elle rencontre Émile Danoën, qu’elle épousera quarante ans plus tard, le  à Meudon.

Elle donne des conférences de philosophie dans des Cercles littéraires de Comités d'entreprise, dont celui des PTT, où elle fait la connaissance de Gérald Neveu, qu'elle introduit aux Cahiers du Sud.

Elle collabore à diverses revues dont Constellation, Europe, Filmagazine, La Nef, Orphée, Revue de la pensée juive, Revue de métaphysique et de morale, Revue philosophique, etc., effectue des reportages pour des périodiques, écrit des contes et des nouvelles pour des hebdomadaires comme Elle, occupe un poste de lectrice aux Éditions Le Sagittaire et réalise des travaux pour la Documentation française.

Traductrice de l’anglais, elle contribue, entre autres, à la parution en français des œuvres de William Saroyan, de Destin de la Chine de Tchang Kaï-chek et avec François Le Lionnais, de Les Mathématiques et l’imagination de Kasner et Newman.

Elle entre en 1949 à la Bibliothèque nationale de France, Département de la phonothèque, dans le cadre de laquelle elle effectue près d’une centaine d’interviews de personnalités de tous les horizons.

Elle a été promue Chevalier des Palmes académiques en 1967 et Officier en 1981.

Francine Bloch est morte à l'hôpital Corentin-Celton d'Issy-les-Moulineaux et a été enterrée au cimetière des Longs Réages à Meudon.

Sélection de travaux 
Ouvrages
Le Disque en France, sa primauté dans l'enregistrement sonore, Paris, Notes et études documentaires, 1977, 
Phonographie de Francis Poulenc, Paris, Bibliothèque Nationale, 1984
Phonographie de Darius Milhaud, Paris, Bibliothèque Nationale, 1992

Traductions
Sous le pseudonyme Francine Béris, en collaboration avec S. T. Vincenot : Destin de la Chine du Maréchal Tchang Kaï-chek ; présenté et commenté par Philipp Jaffe, Paris, Amiot-Dumont, 1949
Sous le pseudonyme Francine Béris, en collaboration avec François Le Lionnais : Les mathématiques et l'imagination de Edward Kasner et James Newman ; avec 179 figures de Rufus Isaacs, Paris, Payot, 1950

Interviews dans le cadre de la Bibliothèque nationale de France

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Écrivain français du XXe siècle
Femme de lettres française
Critique littéraire française
Musicologue français du XXe siècle
Naissance à Lyon
Naissance en octobre 1916
Décès en octobre 2005
Décès à Issy-les-Moulineaux
Décès à 89 ans
Personnalité inhumée au cimetière des Longs Réages